Cet article présente la finale du championnat d'Europe 1980 opposant l'Allemagne de l'Ouest, vainqueur de la compétition en 1972, à la Belgique.

Avant-match

Parcours des équipes 

Note : dans les résultats ci-dessous, le score du finaliste est toujours donné en premier.

|style="background:#c1e0ff"|
|colspan=4 valign=top style="font-size:90%"|Groupe 2

|}
|}

Belgique - Allemagne de l'Ouest

Déroulement du match

Statistiques

Notes et références 

1980
Compétition de football à Rome
Belgique
Allemagne de l'Ouest
Championnat d'Europe de football 1980